La saison 2010-2011 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Ligue 1 pour la  fois et aussi en coupe d'Algérie.

Matchs de championnat

Classement final

Matchs de coupe

Effectif professionnel

Notes et références 

2010-2011
Béjaia
Football en Algérie en 2010
Football en Algérie en 2011